Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1951 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton et Thelma Coyne Long battent Joyce Fitch et Mary Bevis Hawton en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

|-
|1||style=background-color:#CCCCFF| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long||align=center|Victoire|| Joyce Fitch Mary Bevis Hawton (2)
|-
|2|| Joyce Fitch Mary Bevis Hawton||align=center|Finale'''|| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (1)
|-
|4|| Esme Ashford V. Ashford||align=center|1/2 finale|| Nancye Wynne Bolton Thelma Coyne Long (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1951
Australie Double dames
1951 en Australie
Compétition de tennis à Sydney